Wiktor Wiktorowitsch Manakow ist der Name folgender Personen:

* Wiktor Wiktorowitsch Manakow (Radsportler, 1960) (1960–2019), sowjetischer Radrennfahrer
 Wiktor Wiktorowitsch Manakow (Radsportler, 1992) (* 1992), russischer Radrennfahrer